Turniej piłki nożnej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie odbył się od 20 lipca do 2 sierpnia 1980 roku. Mecze odbyły się w Moskwie (Stadion Lenina i Stadion Dinamo), Leningradzie (Stadion im. Kirowa), Mińsku (Stadion Dinamo) i Kijowie (Stadion Olimpijski).

Medaliści

Rezultaty meczów

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa drużyn

Strzelcy bramek

Linki zewnętrzne 

  (ang. • fr.), library.la84.org, [dostęp: 30 grudnia 2016].
 , sports-reference.com, [dostęp: 30 grudnia 2016].
  , fifa.com, [dostęp: 30 grudnia 2016].
 XXII. Olympiad Moscow 1980 Football Tournament, rsssf.com, [dostęp: 30 grudnia 2016].
 XV Olympic Football Tournament (Moskva 1980), linguasport.com, [dostęp: 30 grudnia 2016].
 Games of the XXII. Olympiad. Football Tournament. (Moscow, Soviet Union, July 20 – August 2, 1980), rsssf.com, [dostęp: 30 grudnia 2016].

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980
1980
1980 w piłce nożnej